Un salon de discussion ou un clavardoir (au Québec) est un lieu de rencontre virtuel, accessible à partir d'un site, que l'internaute peut choisir, selon le sujet proposé ou l'intérêt du moment, afin de dialoguer par clavier interposé, avec un nombre relativement restreint de participants.

Étymologie 
L'expression « salon de discussion » est la traduction de l'anglais chat room. Au Canada, l'OQLF recommande le mot « clavardoir », formé à partir des mots clavarder (dialoguer) et parloir.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Internet Relay Chat (dit IRC)

Liens externes 
 

Logiciel de messagerie instantanée